Населені пункти в Чехії:

 Кршешін (Пельгржимов)
 Кршешін (Пршібрам)